Camors (en bretó Kamorzh) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 2.664 habitants.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 Jean-Marie Goasmat, ciclista.

Referències

Enllaços externs 

 Bagad de Camors

Municipis del districte d'An Oriant